Ешмор () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Алан Ешмор — британський велогонщик, срібний медаліст дорожнього чемпіонату Національної спілки велосипедистів (1952).
 Аарон Ешмор (нар. 1979) — канадський актор.
  (1916—1998) — американський журналіст, лауреат Пулітцерівської премії за редакційний коментар (1958).
 Джаміль Ешмор (нар. 1933) — американський гімнаст, чемпіон Панамериканських ігор у вправах на кільцях і в командному розряді (1959, 1963).
  (нар. 1986) — британський футболіст, гравець чемпіонату Угорщини у складі клубу «Ференцварош».
  (1819—1871) — американський політик, член Палати представників США (Палати представників) (1859—1860).
  (нар. 1948) — британський біофізик, президент Фізіологічного товариства (2012—2014), член Королівського товариства (з 1996).
  (нар. 1969) — гравець в американський футбол у складі клубів Національної футбольної ліги.
  (нар. 1991) — гравець в австралійський футбол, фіналістка Жіночої австралійської футбольної ліги у складі клубу «Брісбен» (2017, 2018).
  (1893—1974) — британський військовий моряк, командувач Резервного флоту Королівського ВМФ (1945—1947), батько Едварда і батько Пітера Ешмор.
 Лія Ешмор (нар. 1995) — парагвайська модель і переможниця конкурсу краси «Міс Всесвіт Парагвай 2022».
  (1899—1948) — гравець в американський футбол у складі клубів Національної футбольної ліги.
  (нар. 1961) — британський військовий діяч, військовий секретар Британської армії і начальник Шотландського командування (2015—2017).
  (1921—2002) — британський військовий моряк, начальник штабу Західного флоту Королівського ВМФ (1967—1969) і Об'єднаних ВМ Південної Європи (1970—1972), син Леслі Ешмора, брат Едварда Ешмора.
 Пол Ешмор — британський весляр, бронзовий медаліст чемпіонату Великобританії в парних четвірках (2005).
  (1904—1989) — американський політик, член Палати представників США (Палати представників) (1953—1969).
 Томас Ешмор (нар. 1996) — австралійський спортивний стрілець, чемпіон Океанії в швидкісній стрільбі з пістолета з 25 м в командному розряді (2019).
 Френк Ешмор — австралійський автогонщик, срібний медаліст чемпіонату Австралії в класі «суперседан» (1978).
 Шон Ешмор (нар. 1979) — канадський актор.
  (1919—2016) — британський військовий моряк, Перший морський лорд і начальник штабу ВМФ (1974—1977), в. о. начальника штабу оборони (1977), син Леслі брат Пітера Ешмор.
 Елізабет Ешмор (1895—1972) — британський політик, мер боро Болтон (1958—1959).